Маліновський Рафаїл Болеславович
 Завадський Норберт Болеславович
 Грабовський Валентин Болеславович
 Лучицький Борис Болеславович
 Поліщук Сергій Болеславович
 Зенкевич Павло Болеславович
 Лешек Болеславович
 Трабша Станіслав Болеславович
 Смольський Річард Болеславович
 Якубовський Фелікс Болеславович